AIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atlantic City (New Jersey) (Stati Uniti)
 aiy – codice ISO 639-3 della lingua ali, una lingua nigero-kordofaniana della Repubblica Centrafricana